Lavora con Jimmy Wales e co-fonda Fandom con lui. È sposata con Tim Starling. Attualmente è vicepresidente di Fandom.

Altri progetti

Collegamenti esterni